Op het toernooi van Wimbledon in 1978 werd het gemengd dubbelspel gespeeld van 26 juni tot en met 8 juli 1978.

Toernooisamenvatting 
Titelhouders Greer Stevens en Bob Hewitt hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het als eerste geplaatste duo Betty Stöve en Frew McMillan won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Billie Jean King en Ray Ruffels in twee sets. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. De Nederlandse Stöve had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Zuid-Afrikaan McMillan twee.

Winnares Betty Stöve was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.3)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1978